Алехандро Посадас (1870—1902) — аргентинський лікар і хірург.
 Кармен Посадас (* 1953) — уругвайська письменниця.
 Хервасіо Антоніо де Посадас (1757—1833) — член аргентинського Другого Тріумвірату, після чого займав пост верховного правителя.
 Хуан Посадас (1912—1981) — аргентинський троцькіст, засновник «посадизму».

Посадас — столиця і найбільше місто провінції Місьйонес, її адміністративний, комерційний і культурний центр.
 Посадас — озеро в провінції Санта-Крус.

Посадас — муніципалітет у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Кордова.
 Мартін-Муньйос-де-лас-Посадас — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сеговія.
 Санто-Домінго-де-лас-Посадас — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла.

Див. також 
 Посада (значення)